Вербо́вка () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина) на берегу реки Сейм.

Население составляет 58 жителей (2006 год). Плотность населения — 580 чел/км².

Впервые упоминается в 1700 году.

Средняя высота населённого пункта — 121 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Бахмачского района